

События

Римская империя 
 Император: Тиберий (патриций); консулы: Гай Азиний Поллион и Гай Антистий Вет (оба — плебеи); консул-суффект: Гай Стертиний Максим (плебей); проконсул: Авл Дидий Постум (на Кипре); претор: Публий Суиллий Руф.
 Тиберий сосредоточил в Риме 10 когорт преторианской гвардии.

Китай 
 Повстанческие отряды захватывают Чанъань. После 3-дневной осады взят дворец. Гибель Ван Мана.
 «Красные брови» провозглашают императором Гэн-ши (Лю Сюань), своего ставленника из рода Лю.
 Вторжение кянов (тибетцев) в Ганьсу.

Скончались 

 Германик Цезарь — сын Друза младшего, внук Тиберия. Умер в трёхлетнем возрасте незадолго до отца;
 1 июля (не ранее) — Друз Младший, единственный сын Тиберия, отравлен по приказу Сеяна;
 6 октября — Ван Ман, единственный император Китая из династии Синь (9—23), убит;
 Луцилий Лонг — консул-суффект Римской империи 7 года;
 Лю Синь — китайский астроном и историк;
 Лю Янь — китайский повстанец, претендент на императорский трон, казнён;
  — последняя императрица-консорт Китая династии Синь (4—6), дочь Ван Мана, жена Пин-ди;
 Юба II — царь Мавретании.

См. также

Примечание